Ел Тирадеро има више значења:

 Ел Тирадеро (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тирадеро (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тирадеро (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тирадеро (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тирадеро, Ел Тијангис (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику